Виктор Солкин: Солкин, Виктор Викторович (род. 1977) — российский египтолог.
 Солкин, Виктор Никонорович (род. 1939) — бывший директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.